Flato ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Flato (1895–1949), Notar und Anwalt
 Moshé Flato (1937–1998), französischer Mathematiker

Siehe auch:
 Flatow